Norwood Avenue (New York) - straat in New York
 Norwood Avenue (Jamaica Line) - metrostation aan bovenstaande straat